«Приключения Шерлока Холмса» (, 1939—1946) — серия из 14 фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, снятых между 1939 и 1946 годами с участием британских актёров Бэзила Рэтбоуна и Найджела Брюса.

Все четырнадцать фильмов были чёрно-белыми. Первые два сняты кинокомпанией 20th Century Fox, а остальные — Universal.

Довоенный период 
В 1939 году был снят фильм «Собака Баскервилей», и кинокомпания 20th Century Fox не планировала снимать его продолжения. Только неожиданный успех первого фильма привёл к выпуску фильма «Приключения Шерлока Холмса». Компания 20th Century Fox решила больше не выпускать фильмов о Шерлоке Холмсе.

Только спустя два года после выхода фильма «Приключения Шерлока Холмса» компания Universal приобрела права на дальнейшие съёмки фильмов серии. С Бэзилом Рэтбоуном (Шерлок Холмс), Найджелом Брюсом (доктор Ватсон) и Мэри Гордон (миссис Хадсон) был подписан контракт на съёмки в течение четырёх лет.

Военная тематика 
Часть фильмов серии была выпущена во время Второй мировой войны и носила явный антинацистский характер: «Шерлок Холмс и голос ужаса», «Шерлок Холмс и секретное оружие», и «Шерлок Холмс в Вашингтоне». Действо фильмов было перенесено в 1940-е годы, и часто эти фильмы основывались на реальных событиях («Шерлок Холмс и голос ужаса», «Шерлок Холмс и секретное оружие»). Начиная с «Шерлок Холмс и секретное оружие», и все остальные фильмы ставил режиссёр Рой Уильям Нил.

Ещё пять фильмов были выпущены во время Второй мировой войны, но не имели военной тематики: «Паучиха», «Багровый коготь», «Жемчужина смерти», «Замок ужаса» и «Женщина в зелёном».

После войны было выпущено ещё три фильма: «Бегство в Алжир», «Ночной террор» и «Прелюдия к убийству».

Четыре фильма («Шерлок Холмс и секретное оружие», «Женщина в зелёном», «Ночной террор» и «Прелюдия к убийству») находятся в общественном достоянии.

Постоянные персонажи 
[[Файл:Basil Rathbone Sherlock Holmes.jpeg|thumb|185px|Бэзил Рэтбоун — Шерлок Холмс]]
 Бэйзил Рэтбоун — Шерлок Холмс Найджел Брюс — доктор Ватсон Мэри Гордон — миссис Хадсон Деннис Хой — инспектор Лестрейд Фильмы серии 
 1939 — Собака Баскервилей / The Hound of the Baskervilles 1939 — Приключения Шерлока Холмса / Adventures of Sherlock Holmes 1942 — Шерлок Холмс и голос ужаса / Sherlock Holmes and the Voice of Terror (Sherlock Holmes Saves London) 1943 — Шерлок Холмс и секретное оружие / Sherlock Holmes and the Secret Weapon (Secret Weapon) 1943 — Шерлок Холмс в Вашингтоне / Sherlock Holmes in Washington 1943 — Шерлок Холмс перед лицом смерти / Sherlock Holmes Faces Death 1944 — Паучиха / The Spider Woman (Sherlock Holmes and the Spider Woman) 1944 — Багровый коготь / The Scarlet Claw (Sherlock Holmes and the Scarlet Claw) 1944 — Жемчужина смерти / The Pearl of Death 1945 — Замок ужаса / The House of Fear 1945 — Женщина в зелёном / The Woman in Green 1945 — Бегство в Алжир / Pursuit to Algiers 1946 — Ночной террор / Terror by Night 1946 — Прелюдия к убийству / Dressed to Kill (Sherlock Holmes and the Secret Code)''

Примечания 

Фильмы о Шерлоке Холмсе (Рэтбоун-Брюс)
Детективные фильмы США